Meraner (nach der Stadt Meran in Südtirol) steht für:

 eine Apfelsorte, siehe Meraner (Apfel)
 eine Weinsorte, siehe Meraner (Wein)
 eine Würstchensorte, siehe Wiener Würstchen

Meraner ist der Familienname folgender Personen:

 Gerold Meraner (* 1940), Südtiroler Politiker